Het WTA-tennistoernooi van Nanchang (officieel Jiangxi Open) van 2019 vond plaats van 9 tot en met 15 september 2019 in de Chinese stad Nanchang. Het was de zesde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourtbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Wang Qiang was haar titel niet komen verdedigen.

De als eerste geplaatste Chinese Zhang Shuai moest in de tweede ronde de strijd opgeven, wegens duizeligheid.

Het vijfde reekshoofd, Rebecca Peterson uit Zweden, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als vierde geplaatste Oekraïense Jelena Rybakina in twee sets. Peterson wist voor het eerst in haar loop­baan een WTA-toer­nooi op haar naam te schrij­ven. Zij won US$ 43.000 prijzen­geld op dit toernooi.

Er waren geen deelneemsters uit de Lage Landen.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 
Titelverdedigsters Jiang Xinyu en Tang Qianhui waren via een wildcard voor het toer­nooi uitgenodigd. Zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door Peng Shuai en Zhang Shuai.

Het eerste reekshoofd, Aleksandra Krunić en Lidzija Marozava, strandde al in de eerste ronde.

Het ongeplaatste Chinese duo Wang Xinyu en Zhu Lin won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij hun als tweede geplaatste landgenotes Peng Shuai en Zhang Shuai in twee sets, met een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. Zhu had daar­naast één eerdere dubbel­spel­titel met een andere partner; Wang geen.

De Nederlandse Rosalie van der Hoek speelde samen met Beatrice Gumulya uit Indonesië – zij verloren hun openingspartij.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe link 
 Toernooischema WTA

Nanchang 2019
Nanchang